Grand Prix Monako 1955 (oryg. Grand Prix Automobile de Monaco), Grand Prix Europy 1955 – 2. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1955, która odbyła się 22 maja 1955 po raz 2. na torze Circuit de Monaco.

15. Grand Prix Monako, 2. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Juan Manuel Fangio pobił rekord toru ustanowiony w 1937 roku przez Rudolfa Caracciola. Alberto Ascari jechał bolidem numer #26, taki sam numer miał jego ojciec Antonio Ascari, gdy zginął w 1925 roku podczas wyścigu we Francji.

Wyścig 
André Simon był pierwszym kierowcą Mercedesa, który z powodu problemów z silnikiem musiał opuścić wyścig. Następnym kierowcą tego samego zespołu, który zrezygnował z wyścigu, był Juan Manuel Fangio, wystąpiły u niego problemy z układem przeniesienia napędu. Po opuszczeniu wyścigu Stirling Moss był pierwszy a Alberto Ascari drugi. Podczas okrążenia 81 problemy miał Moss, a Ascari objął prowadzenie. Nie zdołał jednak dojechać do mety. Jego Lancia nie pokonała szykany (mógł tam być rozlany olej z uszkodzonego silnika Mossa). Siła była tak wielka, że pokonał barierkę i przeleciał kilkanaście metrów w powietrzu wpadając do wody. 4 dni później 26 maja 1955 roku Ascari zasiadł znów w bolidzie. Było to na torze Monza, gdzie testował nowy bolid Ferrari. Zginął w tragicznym wypadku w jednym z ciasnych zakrętów toru. Zakręt od tego momentu nosi imię: "Variante Ascari". Okoliczności wypadku nie zostały wyjaśnione. Do wypadku mogły się przyczynić: niewykryty przez lekarzy uraz mózgu po poprzednim wypadku, nieodpowiedni dobór opon i bardzo zły stan nawierzchni toru.

Wyniki

Kwalifikacje 
Źródło: statsf1.com

Wyścig 
Źródła: statsf1.com

Najszybsze okrążenie 
Źródło: statsf1.com

Prowadzenie w wyścigu 
Źródło: statsf1.com

Klasyfikacja po wyścigu 

Pierwsza piątka otrzymywała punkty według klucza 8-6-4-3-2, 1 punkt przyznawany był dla kierowcy, który wykonał najszybsze okrążenie w wyścigu. Klasyfikacja konstruktorów została wprowadzona w 1958 roku. Liczone było tylko 5 najlepszych wyścigów danego kierowcy. W nawiasach podano wszystkie zebrane punkty, nie uwzględniając zasady najlepszych wyścigów.

Uwzględniono tylko kierowców, którzy zdobyli jakiekolwiek punkty

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 CRASH AND CARNAGE AT 150 MPH

1955
Monako
1955 w Europie
Monako w XX wieku